DC:
 Постійний струм ().
 DC++ — вільний файлообмінний клієнт мережі Direct Connect для ОС Windows. Розроблений як заміна стандартному клієнту NeoModus Direct Connect, написаному на Visual Basic.
 Dreamcast — відеоігри.
 Округ Колумбія (поштове скорочення назви; ).
 Розподілені обчислення ().
 Скорочення назви класу Doom Cryer у комп'ютерній грі Lineage II
 Скорочення назви domain controllers
 DC Comics — одне з найбільших та найпопулярніших видавництв коміксів, нарівні з Marvel Comics.
 DC Shoes — марка одягу для скейтбордистів.
 Dress Code (Дрес-код) — форма одягу, необхідна при відвідуванні певних заходів, організацій, закладів.
 Девід Маршалл Култхард (DC) — британський гонщик Формули-1.
 DC. — біологічний таксон Декандоля
 dc — пакунок для арифметичних обчислень із довільною точністю в UNIX-системах
 Dublin Core (DC)